Flughafen Houston steht für:
 George Bush Intercontinental Airport, Houston, Texas
 William P. Hobby Airport, Houston, Texas
 Ellington Airport (Texas), Houston, Texas
 Morvro Lake Seaplane Base, Houston (Alaska), Alaska
 Flughafen Houston (British Columbia), Houston (British Columbia), British Columbia